Engelbert I – hrabia Bergu od ok
 Engelbert I – hrabia Mark od 1249 r